

Toponymes
 Gargano, région du Sud de l'Italie ;
 Vico del Gargano, commune italienne ;
 Parc national du Gargano, parc national italien ;
 Sanctuaire de Monte Gargano, sanctuaire catholique italien ;

Patronymie
 Camillo Gargano (1942-), skipper italien ;
 Francesco Saverio Baldacchini Gargano, (1800-1879), un homme politique italien du  ;
 Francesco Gargano (1899-1975), escrimeur italien ;
 Johnny Gargano (1987-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Maria Teresa Gargano (1986-), gymnaste artistique italienne ;
 Nicholas Gargano (1934-2016), boxeur britannique.